Streater ist der Familienname von
John Streater († 1687) englischer Militär und Autor
Ray Streater (* 1936), britischer Physiker
Robert Streater (1621–1679) englischer Maler
Stephen B. Streater, englischer Mathematiker
Siehe auch
Streeter
Straeter
Sträter